

Geografia

Austria

Comuni 
 Sankt Veit an der Glan – città nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Distretto di Sankt Veit an der Glan – distretto con capoluogo Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Sankt Veit an der Gölsen – comune nel distretto di Lilienfeld (Bassa Austria)
 Sankt Veit im Innkreis – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Sankt Veit im Mühlkreis – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Sankt Veit im Pongau – comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Sankt Veit in Defereggen – comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Sankt Veit in der Südsteiermark – comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)

Ex comuni e frazioni 
 Klein Sankt Veit – ex comune ora frazione di Feldkirchen in Kärnten, città nel distretto di Feldkirchen (Carinzia)
 Sankt Veit – frazione di Graz, città statutaria (Stiria)
 Sankt Veit am Vogau – ex comune ora frazione di Sankt Veit in der Südsteiermark, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Sankt Veit im Jauntal – frazione di Sankt Kanzian am Klopeiner See, comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)
 Sankt Veit in der Gegend – ex comune ora frazione di Mühlen, comune nel distretto di Murau (Stiria)

Germania 
 Neumarkt-Sankt Veit – città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Sankt Veit – ex comune ora frazione di Pleinfeld, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Altro 
 Fußball Club Sankt Veit – società calcistica di Sankt Veit an der Glan (Austria)

Pagine correlate 
 San Vito (disambigua)